Оливия Фрэнсис Калпо (, род. 8 мая 1992 года) — американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012.

Биография 
Оливия родилась 8 мая 1992 года в Кранстоне (Род-Айленд) в семье Сьюзан и Петера Калпо. Её отец — итальянского происхождения, а у матери итальянские и ирландские корни. Оба родителя — профессиональные музыканты. Кроме неё в семье Калпо ещё четверо детей. В 2010 году окончила католическую школу для девочек «St. Mary Academy — Bay View» в Род-Айленде.

Со второго класса Оливия начала учиться игре на виолончели. Играла в разных оркестрах, включая Бостонский симфонический оркестр, в Карнеги-Холле, Нью-Йоркском оркестре, а в 2010 году ездила в турне по Англии. До недавнего времени Оливия выступала с Boston Accompanietta. «Мисс Вселенная-2012» также училась вокалу. На время конкурса Оливия была студенткой 2-го курса Бостонского университета. Она владеет не только родным языком, но и итальянским. Её любовь к этому языку позволила ей принять участие в двух зарубежных языковых программах в Милане (Италия).

С июня 2013 года по июнь 2015 года встречалась с музыкантом Ником Джонасом.

Участие в конкурсах

Мисс Род-Айленд США 2012 
18 сентября 2011 года Калпо победила в конкурсе Мисс Род-Айленд США 2012.

Мисс США 2012 
3 июня 2012 года Оливия представляла штат Род-Айленд на конкурсе Мисс США 2012 в Лас-Вегасе, Невада, и в итоге победила.

На конкурсе «Мисс США» после скандала с  Оливия высказалась в защиту транссексуалов. На вопрос, как она отнесётся к тому, что в конкурсах красоты можно будет участвовать мужчинам, сменившим пол, Оливия ответила, что, несмотря на возможное недовольство со стороны своих соотечественников, и на то, что посчитала бы такую победу несправедливой, она сама приняла бы такое же решение, как и жюри. По её мнению, в настоящее время многим приходится прибегать к радикальным процедурам, чтобы улучшить свою жизнь. «Я верю, что это свободная страна», — добавила Оливия.

Мисс Вселенная 2012 
Оливия Калпо выиграла титул Мисс Вселенная 2012, который прошёл 19 декабря 2012 года в Лас-Вегасе. Для американок это стало восьмой победой в истории конкурса и первой с 1997 года. Короновала победительницу «Мисс Вселенная-2011» Лейла Лопес из Анголы.

Оливия передала свой титул Мисс Вселенная венесуэлке Марии Габриэле Ислер. Конкурс прошел 9 ноября 2013 в Москве.

Переименование улицы в Род-Айленде 
Имя Оливии — победительницы Мисс США 2012, которая представляла штат Род-Айленд, и Мисс Вселенная 2012 было увековечено на одной из улиц Кранстона. Городской совет одобрил резолюцию, назвав именем победительницы конкурса красоты часть Альберт-авеню «Путь Оливии Калпо» (Olivia Culpo Way).

Примечания

Ссылки 
 Miss USA Profile 
 
 

Мисс США
Фотомодели США
Родившиеся в Кранстоне
Участницы конкурса «Мисс Вселенная — 2012»